

Топонимы 
 Белланж () — коммуна во французском департаменте Мозель.

Персоналии 
 Белланж, Жак (; около 1575 — 1616) — французский художник, гравёр.
 Белланже, Ипполит (; 1800 — 1866) — французский художник-баталист: живописец, иллюстратор, гравёр.